Omnidemptus är ett släkte av svampar. Omnidemptus ingår i familjen Magnaporthaceae, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Omnidemptus